Гуфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гуфорс — місто у Швеції, у лені Євлеборг.